Пуэбло-Нуэво () — топоним, распространённый в испаноязычных странах.

 Пуэбло-Нуэво (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Пуэбло-Нуэво (муниципалитет Дуранго) — муниципалитет в Мексике, штат Дуранго, с административным центром в городе Эль-Сальто.
 Пуэбло-Нуэво-Солистауакан (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом городе.
 Пуэбло-Нуэво (Гуанахуато) — посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато.
 Пуэблонуэво-дель-Гвадиана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.